Staver steht für:

 Julie Staver (* 1952), US-amerikanische Hockeyspielerin
 Tuva Toftdahl Staver, norwegische Skilangläuferin
 Staver Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller